Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Generali Ladies Linz 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Linz